

Die News of the World Darts Championship 1978 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 29. April 1978 in der Londoner Wembley Arena ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 31. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die sechste Austragung mit internationaler Beteiligung. Teilnahmeberechtigt waren neben den acht Gewinnern der regionalen Meisterschaften der Saison 1977/78, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden, auch die Sieger der Qualifikationsturniere in Australien, Irland, Schottland, Schweden und den Vereinigten Staaten. Zum ersten Mal nahm damit die Höchstzahl von dreizehn Spielern aus sieben Nationen an der Endrunde teil. Die Veranstaltung wurde vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger vor 8.000 Zuschauern wurde der Schwede Stefan Lord (Stockholm Super Darts Club), der im Finale John Coward (White Hart BL, Sedbergh) besiegen konnte. Lord war der erste Finalist und Sieger der Turniergeschichte, der nicht aus England oder Wales stammte. Als walisischer Regionalmeister nahm Tony Clark (Kings Head, Moss, Clwyd) an der Veranstaltung teil.

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1978. In: mastercaller.com, abgerufen am 9. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1978
Dartveranstaltung 1978
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena